Siège de Bayonne (1131)
 Siège de Bayonne (1374)
 Siège de Bayonne (1523) par les impériaux défendue par Odet de Foix, pendant la sixième guerre d'Italie
 Siège de Bayonne (1814)
Bayonne